Лев Измайлов:
 Измайлов, Лев Васильевич (1685—1738) — капитан Преображенского полка, генерал-поручик, чрезвычайный посланник.
 Измайлов, Лев Дмитриевич (1764—1834) — генерал-лейтенант, известный помещик-самодур.